Horan peut désigner :

Patronyme
 Charles Horan, réalisateur, scénariste et acteur américain.
 Edward John Horan, quatrième évêque de Kingston.
 Gerard Horan, acteur britannique.
 Marcus Horan, joueur de rugby à XV irlandais.
 Roy Horan (1950-2021), acteur américain.
 Tim Horan, joueur de rugby à XV australien, évoluant au poste de trois quart centre.
 Niall Horan, chanteur irlandais membre des One Direction.
 Horan, chanteuse et actrice sud-coréenne.